Дуровская — название населённых пунктов:

Россия 
 Дуровская — деревня в Тарногском районе Вологодской области.
 Дуровская — деревня в Харовском районе Вологодской области.